Denumirea de Todorovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Todorovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Todorovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.